Jean Michel Victor Deruelle (1915-2001), essayiste français
 Nathalie Deruelle, physicienne française, directrice de recherche au CNRS
 Pierre Fresnault-Deruelle (°1943), sémiologue français
 Georges Deruelle (1925-1991), footballeur français